Окаменелость может означать:
 Окаменелость — ископаемые остатки организмов.
 «Окаменелость» — японский фильм-драма режиссёра Масаки Кобаяси (1975).